Este termo pode se referir a:

 Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - Uma região metropolitana do estado de São Paulo.

 Região Metropolitana do Vale do Paraíba (Alagoas) 	- Uma região metropolitana do estado de Alagoas.